Délivre-nous du mal peut désigner plusieurs films :
 Délivre-nous du mal, (Devil's Prey) film américain réalisé par Bradford May, sorti en 2001 ;
 Délivre-nous du mal, (Deliver Us from Evil, anciennement Beware the Night) film américain écrit et réalisé par Scott Derrickson sorti en 2014.